Aceasta este o listă a orașelor din Bulgaria. Capitalele de regiuni sunt marcate cu *.

Lista alfabetică 

Bulgaria